Den Beer Poortugael, geslacht Den Beer Poortugael
 Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1775-1813), Nederlands militair en jurist
 Leonardus den Beer Poortugael, burgemeester van Schiedam, hij woonde in 1813 in de oude pastorie in Veere
 Diederik Jacobus den Beer Poortugael (1800-1879), militair
 Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael (1832-1913), Nederlands militair en politicus
 Louis den Beer Poortugael (1865-1939), firmant van Landry & van Till en vader van Wim den Beer Poortugael (XIb)
 Diederik Jacob Herman Nicolaas den Beer Poortugael (1890-1972), Nederlands marechaussee te paard
 Bibi van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael (1964), hofdame van koningin Beatrix